Флаг муниципального образования Северный район Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 ноября 2007 года и 27 февраля 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3847.

Флаг муниципального образования Северный район отражает его исторические и культурные традиции, природно-географические и экономические особенности района.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением трёх волнистых белых полос сходящихся в середине: две идут из верхних углов, третья от середины нижнего края; полотнище вверху заполнено малиновым цветом, у древка — синим, у свободного края — зелёным. Поверх места соединения полос изображён жёлтый стоящий лось, а в малиновой части жёлтая пчела».

Обоснование символики 
Северный район расположен на крайнем северо-западе Оренбургской области и граничит с Татарстаном и Самарской областью. Расположение на границе с промышленно развитыми регионами положительно влияет на экономику района.

Разные цвета полей флага аллегорически символизируют многочисленные природные запасы района:

 малиновый цвет (пурпур) — осадочные горные породы, представленные глинами, песчаниками, мергелями и аргиллитами;
 зелёный цвет — богатство флоры лесостепной природной зоны;
 синий цвет — разнообразные водные ресурсы: реки, озёра, источники.

Белый вилообразный крест дополняет природную символику района, показывая многочисленные реки, питающие своими водами Волгу и Каму.

Фауна района отражена изображением лося — традиционного обитателя здешних мест и пчелы — в районе богат состав фауны насекомых. Пчела — символ трудолюбия, коллективности, усердия.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста и энергии.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, духовности, возвышенных устремлений.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы, достоинства.

Примечания